Весенний Кубок (), — соревнование, проведённое в 1976 году среди клубов-членов Шотландской лиги. Название получил из-за времени проведения — в конце сезона.

Основание 

В результате реформы лиги в сезоне 1975/76 в первом и втором дивизионах оказывалось по 14 клубов. Возникла проблема календаря: 26-игровой сезон оказался слишком коротким. 52-игровой — слишком длинным, а в 39-игровом создавался дисбаланс домашних и выездных встреч — некоторые должны были играть по 2 встречи дома с одним соперником, некоторые по одной. Шотландская лига решила дополнить 26-игровой сезон дополнительным кубком. В нём участвовали 28 клубов 1-го и 2-го дивизионов.

Формат 

28 клубов были поделены на 7 групп по 4 команды. Игры первого этапа прошли в 2 круга, команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах, а также две лучшие из третьих выходили в 1/8 финала. 1/8 и 1/4 финала игрались по двухраундовой системе — дома и на выезде. Полуфинал и финал прошли на нейтральных полях.

Финал

Упразднение 

Быстро выяснилось, что турнир не пользуется зрительским интересом. Неоднозначное отношение к нему руководства Лиги, а также движение в поддержку 39-матчевого сезона, возглавленное клубом «Альбион Роверс», привело в конечном счёте к упразднению турнира и переходу на игру 1-го и 2-го дивизионов в три круга, 39 туров. Это решение, поддержанное большинством членов Футбольной Лиги, вступило в силу перед сезоном 1976/77.

Ссылки 
 Competition details at scottishleague.net
 "Can We Have Our Cup Back? at derek-drennan.co.uk
 Spring Cup results at statto.com

Литература 
 

Футбольные соревнования в Шотландии